Пермяко́в — русская фамилия. Женская форма Пермяко́ва.

Пермяков 
 Пермяков, Алексей Назарович (1924—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Пермяков, Андрей (настоящее имя Андрей Юрьевич Увицкий; род. 1972) — российский поэт, литературный критик, культуртрегер.
 Пермяков, Валерий Павлович — российский военнослужащий, осуждённый за массовое убийство в Гюмри.
 Пермяков, Валентин Захарович (1931—2014) — советский спортсмен и тренер по греко-римской борьбе; заслуженный тренер РСФСР.
 Пермяков, Вениамин Михайлович (1924—1990) — Герой Советского Союза.
 
 Пермяков, Вячеслав Фёдорович (род. 1954) — российский предприниматель и учёный.
 
 Пермяков, Григорий Львович (1919—1983) — советский учёный-паремиолог, фольклорист и семиолог.
 Пермяков, Иван Иванович (род. 1944) — солист Уральского русского народного хора, народный артист РФ (1994).
 Пермяков, Иван Сергеевич (1913—1977) — бригадир вальцовщиков Горьковского автозавода, Герой Социалистического Труда.
 
 Пермяков, Сергей Ефремович (1863—1930) — городской голова Самары (1914—1916).
 Пермяков, Станислав Вячеславович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Пермяков, Яков (?—1712) — русский мореход, промышленник и исследователь.



См. также 
 Пермяк